Enigma terwillei är en ringmaskart som beskrevs av Bertrem 1824. Enigma terwillei ingår i släktet Enigma, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
terwillei